Buxtehude pode ser:
 Dietrich Buxtehude, compositor e organista teuto-dinamarquês do período barroco;
 Buxtehude (Alemanha), cidade da Alemanha localizada no estado da Baixa Saxônia, distrito de Stade.

Desambiguação